Алексе́й Петро́вич Лавров:
 Лавров, Алексей Петрович (1826—1891) — протоиерей, педагог.
 Лавров, Алексей Петрович (в монашестве Сергий; 1878—1937) — епископ.